Рене́ Биэ́ль (; 2 сентября 1916, Монтивилье — 8 сентября 1997, Блуа) — французский футболист, нападающий. Двукратный чемпион Франции и обладатель Кубка Франции.

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения 
 Чемпион Франции (2): 1945/46, 1947/48
 Обладатель Кубка Франции (2): 1945/46, 1950/51
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1946

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Блуа»
Игроки ФК «Валансьен»
Игроки ФК «Гавр»
Игроки ФК «Кевийи»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Тулон»
Игроки ФК «Фив»
Тренеры ФК «Гавр»